Dvor (Chorwacja) (żupania sisacko-moslawińska)

Słowenia
 Dvor (gmina Lublana)
 Dvor (gmina Šmarje pri Jelšah)
 Dvor (gmina Šmartno pri Litiji)
 Dvor (gmina Žužemberk)